San Isaac puede hacer referencia a dos posibles santos:

 San Isaac (monje). Monje de Oriente del siglo IV.
 San Isaac (mártir). Monje y mártir español nacido en Córdoba.